Василий Рубцо́в:
 Рубцов, Василий Иванович (1913—1973) — председатель Государственного Комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР (1966—1970).
 Рубцов, Василий Сергеевич (1916 — 2010) — Герой Социалистического Труда.